Чемпионат Нидерландов по футболу 1977—1978 является 22 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 7 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал ПСВ. Всего было сыграно 306 игр и забито 899 гола (в среднем 2,93 гола за игру).

Турнирная таблица 

''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 АЗ '67 стал обладателем Кубка Нидерландов 1977—1978 и квалифицировался в Кубок обладателей кубков.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на RSSSF

1977/1978
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1977 году
Спорт в Нидерландах в 1978 году